Елово — село в Пермском крае, административный центр Еловского района и Еловского сельского поселения.

Расположено на левом берегу реки Кама (Воткинское водохранилище) в 130 км к юго-западу от Перми. С трёх сторон окружено акваторией водохранилища.

История 
Впервые упоминается в 1646 году как «починок на Еловом». Имеется церковь Петра, Павла (1891—1900).

В 1962-71 годах из-за строительства Воткинского водохранилища часть села была затоплена и перенесена (всего 258 домов).

4 ноября 1965 года Указом Президиума ВС РСФСР был образован Еловский район с центром в селе Елово

Население

Экономика 
В селе действовали маслосыркомбинат, хлебозавод, рыбзавод и другие предприятия.

СМИ 
Выходит газета «Искра Прикамья».

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Еловского района
Районные центры Пермского края